Денглер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Денглер, Альфред (1874—1944) — немецкий ученый-лесовод.
 Денглер, Дитер (1938—2001) — американский военный лётчик немецкого происхождения.